

Власні імена 
  — Альварес, прізвище іспанського походження.
  — Алваріш, прізвище португальського походження.

Інше 
 Альварес (Тамауліпас) — муніципалітет в Мексиці, входить до складу штату Тамауліпас.
 Альварес (лижний курорт) — лижний курорт в іранській провінції Ардебіль.

Див. також 
 Альваресзаврові